Шедра — топоним:

 Шедра — река в Башкорстане.
 Шедра — город в Чаде.
 Шедра — город в Иране.